Il doppio del Queen's Club Championships 1981 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rod Frawley e Geoff Masters erano i detentori del titolo, ma solo Frawley ha partecipato in coppia con Chris Lewis.

Frawley e Lewis hanno perso nel 2º turno contro Peter Fleming e John McEnroe.

Pat Du Pré e Brian Teacher hanno battuto in finale 3–6, 7–6, 11–9 Kevin Curren e Steve Denton.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Paul McNamee (secondo turno)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)
 Kevin Curren /  Steve Denton (finale)

 Tim Gullikson /  Bernard Mitton (quarti di finale) 
 Frew McMillan /  Peter Rennert (semifinali) 
 Pat Du Pré /  Brian Teacher (campioni) 
 Eddie Edwards /  Craig Edwards (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Queen's Club Championships 1981